Bahçesaray steht für:

 Bahçesaray (Van), Stadt in der Türkei
 Bachtschyssaraj, Stadt auf der Krim